Иван Иванович Коваль (1910—1996) — майор Советской Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1940).

Биография 
Иван Коваль родился 27 мая 1910 года в селе Лелековка (ныне — в черте Кировограда). После окончания вечерней школы работал столяром на мебельной фабрике. В 1933 году призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1938 году окончил Московское танко-техническое училище.

Участвовал в боях советско-финской войны, был техником 91-го танкового батальона 20-й танковой бригады 7-й армии Северо-Западного фронта.

В январе 1940 года участвовал в глубокой разведке в составе взвода лейтенанта Василия Груздева в районе Ладожского озера. Оказавшись в окружении, взвод держал оборону до подхода основных сил, уничтожив более 100 солдат и офицеров противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1940 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» воентехник 2-го ранга Иван Коваль был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 206.

Участвовал в боях Великой Отечественной войны на Карельском и Волховском фронтах.

В 1946 году окончил Военную академию бронетанковых войск. В 1954 году в звании майора уволен в запас. Проживал в Кировограде, работал в автотранспортном цехе завода «Красная Звезда».

Умер 23 декабря 1996 года, похоронен в Пантеоне Вечной Славы Кировограда.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Отечественной войны 1-й степени
 Орден Красной Звезды
 Медали.

Примечания

Литература 
 
 Герой Советского Союза К. Симонян. Всегда помогать товарищам! // Бои в Финляндии: Воспоминания участников. Ч. 1. — 2-е изд. — М.: Воениздат, 1941. — С. 96—98.
 За Отчизну, свободу и честь! Книга 5. Горький, 1978.

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Танкисты Великой Отечественной войны
Танкисты СССР
Похороненные в Пантеоне Вечной Славы